

La Hoya, station de sports d'hiver située à  de la ville de Esquel, dans la province de Chubut.

La Hoya, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León.